Монта́нь-Баск () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округов Байонна и Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6412. Всего в кантон Монтань-Баск входит 66 коммун, центральный офис расположен в Молеон-Лишаре.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Сен-Жан-Пье-де-Пор (19 коммун), Молеон-Лишар (19 коммун), Тардетс-Соролюс (16 коммун), Сент-Этьен-де-Баигорри (11 коммун) и Наварренс (1 коммуна). 30 коммун относятся к округу Байонна, и 36 — к округу Олорон-Сент-Мари.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Монтань-Баск на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи